Avenida Sucre puede referirse a:
 Avenida Sucre, avenida de la ciudad de Caracas, Venezuela.
 Avenida Sucre, avenida de la ciudad de Maracay, Venezuela.
 Avenida Sucre, avenida de la ciudad de Guanare, Venezuela.
 Avenida Sucre, avenida de la ciudad de Lima, Perú.